Grym (Sylvicapra) – rodzaj ssaka z podrodziny antylop (Antilopinae) w obrębie rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Morfologia  
Długość ciała samic 90–115 cm, samców 70–105 cm, długość ogona 10–20 cm, wysokość w kłębie 39–68 cm; długość rogów 7,5–18 cm; masa ciała samic 10,3–26,3 kg, samców 9,7–22,4 kg.

Systematyka

Etymologia   
 Sylvicapra:  „las, gaj”; capra „koza”.
 Grimmia: epitet gatunkowy Capra grimmia ; Herman Niklas Grim (1641–1711), szwedzki podróżnik, lekarz i przyrodnik. Gatunek typowy: Capra grimmia .
 Cephalophora:  kephalē „głowa”; λοφος lophos „grzebień, czub”; -φορος -phoros „noszący”, od φερω pherō „nosić”. Gatunek typowy: Cephalophora coronata .

Podział systematyczny  
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Sylvicapra grimmia  – grym szary
 Sylvicapra pallidior 
 Sylvicapra coronata

Przypisy

Bibliografia  
 

Wołowate